Doppler puede referirse a:

Christian Andreas Doppler.
Efecto Doppler, teoría de Christian Andreas Doppler.
El Efecto Doppler-Fizeau, aplicación de este efecto a las fuentes lumínicas.
La ecografía Doppler, aplicación clínica del efecto Doppler.
Efecto Doppler relativista, el efecto doppler aplicado a fuentes electromagnéticas según la teoría de la relatividad especial.
El Radar de impulsos Doppler, aplicación del efecto doppler en los radares.